Imola, une commune italienne de la province de Bologne, proche du circuit Enzo et Dino Ferrari.
 Imola, une commune hongroise (Borsod-Abaúj-Zemplén).
Pagani Imola, une voiture